Togashi ist der Familienname folgender Personen:

 Cayman Togashi (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kōichi Togashi (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Masahiko Togashi (1940–2007), japanischer Jazz-Schlagzeuger
 Misuzu Togashi (* 1986), japanische Synchronsprecherin
 Yoshihiro Togashi (* 1966), japanischer Mangaka
 Yūta Togashi (* 1995), japanischer Fußballspieler